ФК Шумадија се може односити на следеће фудбалске клубове:

 ФК Шумадија 1903, фудбалски клуб из Крагујевца
 ФК Шумадија Аранђеловац, фудбалски клуб из Аранђеловца
 ФК Шумадија Азања, фудбалски клуб из Азање, општина Смедеревска Паланка
 ФК Шумадија Јагњило, фудбалски клуб из Јагњила
 ФК Шумадија Шопић, фудбалски клуб из Шопића, општина Лазаревац
 ФК Шумадија Топоница, фудбалски клуб из Топонице
 ФК Шумадија Сипић, фудбалски клуб из Сипића
 ФК Шумадија 1934, фудбалски клуб из Драча
 ФК Шумадија Брђани, фудбалски клуб из Брђана

Види још 

 ФК Шумадинац, вишезначна одредница